Jméno a příjmení Josef Brož má více nositelů:
Josef Brož (kartograf) (1844–1930) – český kartograf, učitel a publicista
Josef Brož (novinář) (* 1965) – český publicista, novinář a kritik
 Josef Brož (politik) (* 1938) – český politik, za normalizace poslanec ČNR za KSČ
 Josef Brož (právník) (* 1973) – český právník
 Josef Brož (sportovec) (1927–2005) – český sportovec, volejbalista
 Josef Brož (malíř) (1904–1980) – český malíř